Granahan ist der Familienname folgender Personen:

 Kathryn E. Granahan (1894–1979), US-amerikanische Politikerin
 William T. Granahan (1895–1956), US-amerikanischer Politiker